{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (95401) - || 2002 CK199 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95402) - || 2002 CS199 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95403) - || 2002 CC207 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95404) - || 2002 CO207 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95405) - || 2002 CN210 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95406) - || 2002 CE212 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95407) - || 2002 CJ212 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95408) - || 2002 CT213 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95409) - || 2002 CN215 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95410) - || 2002 CJ217 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95411) - || 2002 CY218 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95412) - || 2002 CV219 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95413) - || 2002 CB220 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95414) - || 2002 CR220 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95415) - || 2002 CX220 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95416) - || 2002 CN221 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95417) - || 2002 CP221 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95418) - || 2002 CD224 || 11 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95419) - || 2002 CH224 || 11 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95420) - || 2002 CQ226 || 5 februari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95421) - || 2002 CG229 || 8 februari 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (95422) - || 2002 CG232 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95423) - || 2002 CB236 || 9 februari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95424) - || 2002 CY236 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95425) - || 2002 CE237 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95426) - || 2002 CM237 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95427) - || 2002 CP237 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95428) - || 2002 CF238 || 11 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95429) - || 2002 CV238 || 11 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95430) - || 2002 CW238 || 11 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95431) - || 2002 CZ240 || 11 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95432) - || 2002 CW241 || 11 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95433) - || 2002 CH242 || 11 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95434) - || 2002 CL242 || 11 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95435) - || 2002 CK243 || 11 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95436) - || 2002 CN243 || 11 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95437) - || 2002 CQ243 || 11 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95438) - || 2002 CD244 || 11 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95439) - || 2002 CJ244 || 11 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95440) - || 2002 CS244 || 11 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95441) - || 2002 CW244 || 11 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95442) - || 2002 CS247 || 15 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95443) - || 2002 CW247 || 15 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95444) - || 2002 CO248 || 14 februari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95445) - || 2002 CM254 || 5 februari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95446) - || 2002 CW254 || 6 februari 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95447) - || 2002 CY255 || 6 februari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95448) - || 2002 CY256 || 4 februari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95449) Frederickgregory || 2002 CJ261 || 7 februari 2002 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| (95450) - || 2002 CP272 || 8 februari 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95451) - || 2002 CV277 || 7 februari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95452) - || 2002 CO280 || 7 februari 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (95453) - || 2002 CK284 || 9 februari 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (95454) - || 2002 CE289 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95455) - || 2002 CY295 || 10 februari 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95456) - || 2002 CC301 || 11 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95457) - || 2002 CD303 || 12 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95458) - || 2002 CD307 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95459) - || 2002 CF307 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95460) - || 2002 DR || 17 februari 2002 || Oaxaca || J. M. Roe
|-
| (95461) - || 2002 DZ2 || 21 februari 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| (95462) - || 2002 DK5 || 16 februari 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (95463) - || 2002 DS5 || 16 februari 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (95464) - || 2002 DY7 || 19 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95465) - || 2002 DR8 || 19 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95466) - || 2002 DB10 || 19 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95467) - || 2002 DP10 || 20 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95468) - || 2002 DT10 || 20 februari 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95469) - || 2002 DS18 || 22 februari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95470) - || 2002 DW18 || 20 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95471) - || 2002 EE || 3 maart 2002 || Farpoint || G. Hug
|-
| (95472) - || 2002 EG1 || 5 maart 2002 || Farpoint || Farpoint
|-
| (95473) - || 2002 EX2 || 6 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95474) Andreajbarbieri || 2002 EE4 || 10 maart 2002 || Cima Ekar|| Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| (95475) - || 2002 EB5 || 10 maart 2002 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| (95476) - || 2002 EY7 || 11 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95477) - || 2002 ED11 || 14 maart 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (95478) - || 2002 EK12 || 14 maart 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (95479) - || 2002 ET13 || 3 maart 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (95480) - || 2002 ER15 || 5 maart 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (95481) - || 2002 EG16 || 6 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95482) - || 2002 EB19 || 6 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95483) - || 2002 EE19 || 9 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95484) - || 2002 EF22 || 10 maart 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (95485) - || 2002 ES22 || 10 maart 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (95486) - || 2002 ED23 || 5 maart 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (95487) - || 2002 ER24 || 5 maart 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (95488) - || 2002 EV25 || 10 maart 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95489) - || 2002 EK29 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95490) - || 2002 EX29 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95491) - || 2002 EK30 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95492) - || 2002 EQ30 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95493) - || 2002 ES30 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95494) - || 2002 ES31 || 11 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95495) - || 2002 EK32 || 10 maart 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (95496) - || 2002 ET34 || 11 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95497) - || 2002 EB35 || 11 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95498) - || 2002 EG35 || 11 maart 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (95499) - || 2002 ED38 || 10 maart 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (95500) - || 2002 EJ41 || 11 maart 2002 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten